La route départementale 16, ou RD 16, ou D16, est située :
 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, elle relie Cruis à Saint-Maime.
 dans le département de l'Ariège, elle relie Léran à L'Aiguillon.
 dans le département de la Corrèze, elle relie Chamberet à Soursac ; le tronçon de Treignac à Égletons reprend une partie de l'ancienne RN 691, déclassée en 1972.
 dans le département des Hautes-Pyrénées, elle relie Ossun à Salles-Adour.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes des Alpes-de-Haute-Provence

016